Kyzylsu je pojmenování několika řek a míst v Turecku a ve Střední Asii. V turkických jazycích znamená červená voda nebo červená řeka.

 Kyzylsu (přítok Irtyše) – přítok řeky Irtyš v Východokazašské oblasti v Kazachstánu
 Kyzylsu (přítok Pjandže) – přítok řeky Pjandž v Tádžikistánu
 Kyzylsu (zdrojnice Vachše) – zdrojnice řeky Vachš v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu
 Kyzylsu (zdrojnice Kašgaru) – zdrojnice, resp. horní tok řeky Kašgar v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu

Související články
 Kızılırmak
 Červená řeka

Hydronyma podle barev